Bistum Leeds steht für:

 Bistum Leeds (römisch-katholisch)
 Bistum Leeds (anglikanisch)